Дмитрівська сільська громада:
 Дмитрівська сільська громада — громада у Кіровоградській області
 Дмитрівська сільська громада — громада у Київській області
 Дмитрівська сільська громада — колишня громада у Полтавській області